Název Konětopy má více obcí nebo částí obcí:
 Konětopy (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Konětopy (Milín) – část obce Milín v okrese Příbram
 Konětopy (Pnětluky) – část obce Pnětluky v okrese Louny